«Зиря» () — азербайджанский футбольный клуб из одноимённого пригорода столицы страны Баку. Основан 28 июля 2014 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Олимпийский» общей вместительностью до 1 500 зрителей.

С 2015 года принимает участие в Премьер-лиге, высшем дивизионе чемпионата Азербайджана по футболу (резервная команда «Зиря-2» выступает в Первом дивизионе). Команда стала серебряным призёром чемпионата Азербайджана сезона 2015/16.

История 
Созданная в 2014 году команда «Зиря» дебютировала в чемпионате Азербайджана в рамках турнира Первого дивизиона в сезоне 2014/15, где заняла итоговое пятое место. Ввиду того факта, что команды, занявшие первые четыре места в Первом дивизионе, так и не смогли пройти процедуру лицензирования клубов, необходимую для участия в элитном турнире, клуб получил право дебютировать в высшей лиге уже в следующем сезоне, поскольку соответствовал всем требованиям Федерации футбола Азербайджана. Таким образом «Зиря» стала 58-ой командой принявшей участие в высшем дивизионе чемпионата Азербайджана.

Дебютный сезон для новичка турнира выдался достаточно успешным: команда сразу же навязала борьбу за верхнюю строчку турнирной таблицы. В результате первый сезон на высшем уровне принёс команде второе место в турнирном зачёте и серебряное призёрство. Несмотря на успехи в чемпионате страны клуб не смог получить путевку в еврокубки на следующий сезон, так как УЕФА запрещает участвовать в еврокубковых турнирах клубам с менее чем трехлетней историей.

В сезоне 2016/17 команда заняла итоговое четвёртое место и на второй год участия в высшем дивизионе обеспечила себе право на участие в еврокубке сезона 2017/18.

Стадион 
Команда проводит домашние матчи на стадионе «Олимпийский» в посёлке Зиря. Арена вмещает около 1 000 зрителей. Стадион был сдан в эксплуатацию в апреле 2012 года.

Достижения 
 Серебряный призёр Премьер-лига Азербайджана: 2015/16

Основной состав

Тренерский штаб 

  Рашад Садыхов — главный тренер
  Рамин Балакишиев — начальник команды
  Вугар Мамед — ассистент главного тренера
  Элтун Ягублу — ассистент главного тренера
  Азад Мамедов — ассистент главного тренера
  Анар Нифталиев — тренер вратарей
  Эмин Мовсумов — координатор команды
  Ниджат Шихалиев — координатор команды
  Анар Насибов — клубный доктор
  Баба Эфендиев — массажист
  Бахруз Талыбов — массажист

Тренеры 
  Бахрам Шахгулиев (июль 2014 — июль 2015)
  Адиль Шукюров (июль 2015 — декабрь 2016)
  Айхан Аббасов (декабрь 2016 — август 2018)
  Самир Аббасов (август 2018 — октябрь 2019)
  Заур Гашимов (октябрь 2019 — июль 2020)
  Рашад Садыхов (с июля 2020)

Бренды и спонсоры

Статистика выступлений

Выступления в еврокубках

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на soccerpunter.com
 Профиль на soccer365.ru

ФК «Зиря»
Футбольные клубы Баку
Появились в 2014 году в Азербайджане